Richard Rodgers (1902-1979) – compositore statunitense
 Richard Rodgers (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Richard Rodgers Theatre – teatro di New York

Pagine correlate 
 Richard Rogers (disambigua)